Química orgànica:
 Un èter és un grup funcional i una família de compostos orgànics.
 El dietilèter és el compost més conegut d'aquesta família i també s'anomena èter.
 Filosofia
 Èter (element) és el nom que rebé el cinquè element en la teoria dels elements clàssics.
 Física
 Èter (física) és un fluid inexistent que s'usà erròniament per explicar fenòmens no explicats per la ciència en el passat.
 Mitologia
 Èter (mitologia)
 Borsa de valors
Ethereuem, també conegut vulgarment com a èter, és una criptomoneda